Lankaran puede referirse a:

 Lankaran, ciudad de Azerbaiyán situada en la costa del mar Caspio.

 Lankaran, rayón (división administrativa) de Azerbaiyán.